Серхио Дуран Вега (; ) — коста-риканский шахматист, международный мастер (2017).

Чемпион страны (2017). В составе сборной Коста-Рики участник двух Олимпиад (2010, 2014).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Коста-Рики